Le terme ligue lombarde désigne plusieurs des alliances militaires actives aux  et s, fondées par les cités du nord de l'Italie, principalement de Lombardie, pour contrecarrer les ambitions hégémoniques des empereurs germain.
 La Ligue Lombarde, parti politique italien groupusculaire créé en 1984, développé et renommé Ligue du Nord en 1991.

Politique en Italie